Хаджимишева къща може да се отнася за:

 Хаджимишева къща, сграда в Солун, Гърция, построена в 1890 година за Иван Хаджимишев;
 Хаджимишева къща, сграда в Солун, Гърция, построена в 1890 - 1896 година за Тодор Хаджимишев;
 Хаджимишева къща, сграда в Солун, Гърция, построена в 1896 година за братя Петър и Никола Иванови Хаджимишеви.